Пи́а Ву́ндерлих (, 26 января 1975) — немецкая футболистка, выступавшая на позиции полузащитника. Выступала за сборную Германии. Чемпионка мира (2003), трёхкратная чемпионка Европы (1997, 2001, 2005), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2004).

Карьера

Клубная 
Пиа Вундерлих начала играть в возрасте семи лет в составе футбольного клуба «Шварценау». Вместе со своей сестрой, Тиной Вундерлих, она играла в команде с мальчиками. В 1989 году перешла в команду «Баттенберг», за которую играла вплоть до 1993 года. После выступлений за «Баттенберг» подписала контракт с женским футбольным клубом «Франкфурт», в котором провела всю оставшуюся карьеру. В составе «Франкфурта» Вундерлих стала трёхкратным победителем кубка УЕФА (2001/02, 2005/06, 2007/08), шестикратным чемпионом Германии (1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07) и семикратным обладателем кубка Германии (1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08).

В сборной 
7 декабря 1993 года дебютировала в составе основной национальной сборной в матче против России. Первый гол забила 5 мая 1996 года в ворота сборной Финляндии. В составе сборной стала бронзовым призёром Олимпийских игр (2004), чемпионом мира (2003) и трёхкратным чемпионом Европы (1997, 2001, 2005).

Достижения

Клубные

«Франкфурт» 
 Кубок УЕФА: победитель (3) 2001/02, 2005/06, 2007/08
 Чемпионат Германии: чемпион (6) 1998/99, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07
 Кубок Германии: победитель (7) 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08

В сборной 
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2004
 Чемпионат мира: победитель (1) 2003; серебряный призёр (1) 1995
 Чемпионат Европы: победитель (3) 1997, 2001, 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Пии Вундерлих на сайте Немецкого футбольного союза

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Франкфурт»